Mornet ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Mornet (1878–1954), französischer Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Romanist
 Romain Mornet (* 1997), französischer Mittelstreckenläufer